Чемпионат мира по кёрлингу среди ветеранов 2005 проводился в городе  (Шотландия) c 19 по 25 марта 2005 года как для мужских, так и для женских команд. В чемпионате приняло участие 19 мужских команд и 13 женских команд. Чемпионат проводился в 4-й раз.

В мужском турнире чемпионом стала (3-й раз в своей истории) сборная Канады, победившая в финале сборную США. Третье место заняла сборная Швейцарии, победившая в матче за бронзовую медаль сборную Англии.

В женском турнире чемпионом стала (1-й раз в своей истории) сборная Шотландии, победившая в финале сборную Японии. Третье место заняла сборная Швеции, победившая в матче за бронзовую медаль сборную Канады.

Впервые в чемпионате принимали участие мужские сборные Ирландии и Исландии, а также женская сборная Ирландии.

Мужчины

Составы команд 

(Скипы выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап

Группа A

Группа B 

  Проходят в плей-офф
  Проходят в тай-брейки за выход в плей-офф

Тай-брейки

Плей-офф 

Полуфиналы. 25 марта, 19:00

Матч за 3-е место. 26 марта, 9:30

Финал. 26 марта, 14:00

Итоговая классификация

Женщины

Составы команд 

(Скипы выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап

Группа A

Группа B 

  Проходят в плей-офф
  Проходят в тай-брейки за выход в плей-офф

Тай-брейки 
25 марта, 8:30

25 марта, 12:30

Плей-офф 

Полуфиналы. 25 марта, 19:00

Матч за 3-е место. 26 марта, 9:30

Финал. 26 марта, 19:00

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 Результаты и статистика чемпионата на сайте Всемирной федерации кёрлинга (мужской турнир)
 Результаты и статистика чемпионата на сайте Всемирной федерации кёрлинга (женский турнир)

Спорт в Шотландии в 2005 году
Март 2005 года
Чемпионаты мира в Шотландии
2005
Международные соревнования по кёрлингу в Шотландии